Вандербильд:
 «Вандербильд» (Wonderbuild) — российский информационно-аналитический журнал с редакцией в Санкт-Петербурге. 
 Вандербильты — американские миллионеры. См. также